

Allgemeines 
Es gibt zweistellige Zahlen für die Regionen und je zwei Buchstaben für die Provinzen. Im ersten Newsletter (ISO 3166-2:2000-06-21) wurden Schreibfehler in den Namen der Provinzen Massa-Carrara und Pesaro und Urbino korrigiert. Im achten Newsletter (ISO 3166-2:2007-04-17) wurden vier neu gegründete Provinzen in Sardinien nachgetragen. Im Newsletter II-1 (ISO 3166-2:2010-02-03) wurden drei weitere neu gegründete Provinzen nachgetragen und der Name und Code der Provinz Forlì-Cesena korrigiert. Im Newsletter II-2 (ISO 3166-2:2010-06-30) wurden die Codes dreier Provinzen korrigiert; seitdem stimmen wieder alle Provinzcodes mit den Kfz-Kennzeichen überein. 2019 wurden die Codes der Provinzen Friaul-Julisch Venetiens gelöscht sowie die Änderungen an den Provinzen der Region Sardinien berücksichtigt. 2020 wurden die Codes der ehemaligen Provinzen Friaul-Julisch Venetiens wieder eingeführt, jetzt als Sprengel dezentraler staatlicher Verwaltungen. Außerdem wurde der Code für Sud Sardegna verändert.

Für die Metropolitanstadt Rom sind als Kfz-Kennzeichen ROMA oder, wenn aus Platzgründen nur zwei Zeichen möglich sind, RM in Gebrauch. In ISO 3166-2 ist nur RM gültig.

Eine Provinz Aosta, deren Gebiet neben der heutigen Region Aostatal auch Teile der Metropolitanstadt Turin umfasste, bestand nur von 1927 bis 1945. In ISO 3166-2 war die heutige Region bis 2019 auch als „Provinz Aosta/Aoste“ aufgeführt.

Kodierliste

Regionen

Provinzen, Freie Gemeindekonsortien, Metropolitanstädte, Verwaltungssprengel 

 P: Provinz
 G: Freies Gemeindekonsortium
 M: Metropolitanstadt
 S: Sprengel dezentraler staatlicher Verwaltungen

Siehe auch 
 NUTS:IT (EU-Statistikregionen)
 ISO 3166-2, Referenztabelle der Ländercodes.
 ISO 3166-1, Referenztabelle der Ländercodes, wie sie in Domainnamen verwendet werden.

Einzelnachweise 

Iso 3166-2:IT